

Armi 
 Gasser-Kropatschek M1876 – rivoltella prodotta dalla Leopold Gasser Waffenfabrik di Vienna
 Gasser M1870 – rivoltella prodotta dalla Leopold Gasser Waffenfabrik di Vienna ed adottata dalla cavalleria austro-ungarica nel 1870
 Rast & Gasser M1898 – rivoltella prodotta dalla Leopold Gasser Waffenfabrik di Vienna ed impiegata durante la prima e la seconda guerra mondiale

Persone 
 Anna Gasser – snowboarder austriaca, campionessa olimpica nel big air
 Herbert Spencer Gasser – medico e fisiologo statunitense, Premio Nobel per la medicina 1944
 Johann Lorenz Gasser – anatomista austriaco
 Norbert Gasser – ex hockeista su ghiaccio italiano
 Sandra Gasser – ex mezzofondista svizzera
 Vinzenz Gasser – vescovo e teologo cattolico austriaco